Педро Антоніо Санчес Моньїно, Педро Антоніо Санчес Моньїно (ісп. Pedro Antonio Sánchez Moñino, нар. 12 грудня 1986, Аспе) — іспанський футболіст, фланговий атакувальний півзахисник.
 Хосе Флоридабланка, Хосе Моньїно-і-Редондо, 1-й граф Флоридабланка (ісп. José Moñino y Redondo, conde de Floridablanca; 21 жовтня 1728 — 30 грудня 1808) — іспанський державний діяч.